Bromma kan syfta på:

Uppland
 Bromma – en närförort inom Västerort i Stockholms kommun
 Bromma landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1915
 Gamla Bromma trädgårdsstad – områden med större villor i Bromma
 Stockholm-Bromma flygplats – en internationell flygplats i stadsdelsområdet Bromma i Stockholms kommun
 Bromma socken, Uppland – en socken i Uppland
 Bromma församling, Stockholm – en församling i Birka kontrakt i Stockholms stift
 Bromma kyrka, Stockholm – en kyrkobyggnad i Bromma
 Bromma Kyrka (stadsdel) – en stadsdel kring Bromma kyrka i Västerort
 Bromma stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Västerort inom Stockholms kommun 1997–
 Bromma distrikt, Uppland – ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län 2016–

Skåne
 Bromma socken, Skåne – en socken i Skåne
 Bromma landskommun, Skåne –  en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Bromma församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift –2002
 Bromma kyrka, Skåne – en kyrkobyggnad i Bromma i Sövestadsbygdens församling
 Bromma, Ystads kommun – kyrkbyn i Bromma socken i Ystads kommun
 Bromma distrikt, Skåne – ett distrikt i Ystads kommun och Skåne län 2016–

Östergötland
 Bromma, Motala kommun – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Motala kommun

Norge
 Bromma i Hallingdal – en ort i Nes kommun, se Børtnes
 Brommafjorden – en insjö i Nes kommun
 Bromma järnvägsstation – en järnvägsstation på Bergenbanan 1907–1984)

Se även 
 Idrottsföreningen Brommapojkarna

Fotnot